Sošice, plaats in Kroatië
Šošiće, plaats in Servië